Paloh Raya (Kuta Blang), een plaats in Indonesië
Paloh Raya (Muara Batu), een plaats in Indonesië
Paloh Raya (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing